

Patronyme 

 Julien Lémery (1610-1656), magistrat français ;
 Nicolas Lémery (1645-1715), médecin et chimiste français ;
 Louis Lémery (1677-1743), botaniste et chimiste français ;
 Henry Lémery (1874-1972), ministre français de la Justice en 1934 et de l’Outremer et des Colonies en 1940.

Toponyme 

 Lemery municipalité de la province de Batangas aux Philippines.
 Lemery, municipalité de la province d’Ilo Ilo aux Philippines.